Сан Камило има више значења:

 Сан Камило, Ченкољи (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Камило (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Камило (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Камило (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику